Do turnaje mužské čtyřhry na AEGON Championships 2013 nastoupilo celkem dvacet čtyři dvojic. Obhájcemi titulu z předešlého ročníku AEGON Championships byli Max Mirnyj a Daniel Nestor, ale Mirnyj se turnaje nezúčastnil. Nestor si tedy zahrál po boku Roberta Lindstedta, ale vypadli už ve druhém kole, když je vyřadili Marin Čilić a Juan Martín del Potro.

Vítězi se staly američtí tenisté bratři Bob Bryan a Mike Bryan, když ve finále zvítězili nad rakousko-brazilským párem Alexander Peya a Bruno Soares poměrem 4–6, 7–5 a v závěrečném supertiebreaku [10–3].

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (semifinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Paul Hanley /  Marcin Matkowski (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk čtyřhry

Tenis v roce 2013
ATP World Tour 2013